Il singolare  del BH Telecom Indoors 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Ivan Dodig era il detentore del titolo, ma ha perso 3–6, 6–3, 3–6 contro Karol Beck in semifinale.

Édouard Roger-Vasselin ha battuto in finale contro Karol Beck che si è ritirato sul punteggio di 6–7(5), 6–3, 1–0 per Roger-Vasselin.

Teste di serie

  Karol Beck (finale, retired)
  Marsel İlhan (primo turno)
  Stéphane Bohli (secondo turno)
  Jan Hernych (primo turno)

 Kristof Vliegen (primo turno)
 Alex Bogdanović (quarti di finale)
 Édouard Roger-Vasselin (campione)
 Lukáš Rosol (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

BH Telecom Indoors 2010